Noeding ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Noeding (* 1991), deutsche Schönheitskönigin
 Edith Noeding (* 1954), peruanische Leichtathletin
 Karl-Heinz Noeding (geboren um 1958), peruanischer Gynäkologie, Brustkrebsexperte, Chefarzt und Klinikleiter